Mesonchium är ett släkte av rundmaskar. Mesonchium ingår i familjen Comesomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Mesonchium